Gilmartin ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Jean Gilmartin (1932–1989), nordamerikanische Botanikerin
 Iván Gilmartín (* 1983), spanischer Radrennfahrer
 Lynn Gilmartin (* 1984), australisch-irische Moderatorin, Schauspielerin und Pokerspielerin